Дья́конов, Алекса́ндр Петро́вич:
 Дьяконов, Александр Петрович (1873—1943) — историк, знаток древней сирийской церковной истории, исследователь монофизитства и несторианства.
 Дьяконов, Александр Петрович (1899—1978) — советский военно-морской деятель.